The Limited Series pode se referir a dois álbuns de Garth Brooks: 
 The Limited Series
 The Limited Series

Desambiguação